

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Mostkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta 
 Mostkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek